Адам Яношик (; род. , Спишска-Нова-Вес, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник. Сейчас играет за клуб чешской Экстралиги «Шкода Пльзень».

Карьера 
Адам Яношик является воспитанником чешского клуба «Били Тигржи». В 2009 году уехал в Канаду, 3 сезона провёл в Главной юниорской лиге Квебека за «Гатино Олимпикс». В 2012 году вернулся в «Либерец», за который отыграл 4 сезона (2012-14, 2016-18). Также играл за «Кошице» (чемпион словацкой Экстралиги 2015), «Пираты Хомутов» и братиславский «Слован» (в КХЛ сезона 2018/19).

Сезон 2019/2020 начал в составе «Литвинова». В январе 2020 года перешёл в клуб «Шкода Пльзень».

Яношик является игроком сборной Словакии. В 2014 году дебютировал в сборной, участник чемпионатов мира 2015, 2017 и 2018. Всего на этих турнирах провёл 19 игр, набрал 2 очка (1+1).

Достижения 
 Чемпион Словакии 2015

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2017

Статистика 
Обновлено на начало сезона 2019/2020

Чешская экстралига — 211 игр, 45 очков (13 шайб + 32 передачи)

Словацкая экстралига — 73 игры, 27 очков (10+17)

Сборная Словакии — 59 игр, 6 очков (3+3)

КХЛ — 56 игр, 5 очков (1+4)

Первая чешская лига — 56 игр, 17 очков (7+10)

Лига чемпионов — 24 игры, 2 очка (0+2)

Европейский трофей — 9 игр

Главная юниорская лига Квебека — 212 игр, 118 очков (33+85)

Всего за карьеру — 700 игр, 220 очков (67+153)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте КХЛ
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Гатино Олимпикс»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Бенатки-над-Йизероу»
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой